Hubert Huppertz ist der Name folgender Personen:

* Hubert Huppertz (Leichtathlet) (1923–1992), deutscher Leichtathlet, Sportpädagoge und Hochschullehrer 
 Hubert Huppertz (Chemiker) (* 1967), deutscher Chemiker